Jairo Velasco sr., Colombiaans tennisspeler (1947)
 Jairo Velasco jr., Spaans tennisspeler (1974), zoon van bovenstaande